Neobisioidea är en överfamilj av spindeldjur. Neobisioidea ingår i ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Neobisioidea 777 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Neobisioidea